Sean Cronin oder Seán Cronin ist der Name folgender Personen:

* Seán Cronin (Journalist) (1920–2011), irischer Terrorist und Journalist
 Sean Cronin (Schauspieler) (* 1964), britischer Schauspieler und Kameramann
 Seán Cronin (Rugbyspieler) (* 1986), irischer Rugby-Union-Spieler 
 Seán Cronin (Fußballspieler) (* 1986), walisischer Fußballspieler